Kaskada lahko pomeni več pojmov:

 brzica ali kaskada
 Kaskada (slap) - naprava, po kateri teče voda v stopnjah
 Multiplikativna kaskada - fraktalno/multifraktalna porazdelitev točk
 Biokemijska kaskada - serija biokemijskih reakcij
  kaskadni delci - glej Barion Ξ

Glej tudi 
 Cascada, nemška eurodance skupina